est un nom courant au Japon.

 Masahisa Fujita (1943-), économiste japonais ;
 Nobuo Fujita (1911-1997), pilote de la marine impériale japonaise ;
 Seiya Fujita (1987-), footballeur japonais ;
 Tetsuya Théodore Fujita (1920-1998), scientifique japonais qui contribua à l'étude des phénomènes météorologie ;
 l'échelle de Fujita, une échelle servant à classer les tornades par ordre d'intensité des dommages causés ;
 l'échelle de Fujita améliorée introduite en 2007 pour pallier certaines faiblesses de la précédente ;
 Toshiko Fujita (1950-2018), seiyu japonais ;
 Tsugouharu Foujita (1886-1968) ou Tsuguharu Fujita, aussi connu sous le nom de Léonard Foujita, peintre et graveur français d'origine japonaise ;
 Yoshikazu Fujita (1993-), joueur de rugby à XV international japonais ;
 Yoshinaga Fujita (1950-2020), romancier et scénariste japonais ;
 Yukihisa Fujita (1950-), homme politique japonais.

Homonymie de patronyme